Vaini – distretto delle Tonga della divisione di Tongatapu 
 Ennio Vaini – calciatore italiano
 Paolo Vaini – ex calciatore italiano